Подгруппа B группы I зоны Европа/Африка Кубка Федерации 2012 — одна из четырёх отборочных подгрупп высшей группы регионального турнира Кубка Федерации в евро-африканской зоне. Четыре команды играют однокруговой турнир выявляя претендента на повышение в классе.

Общий зачёт

Матчи

Швеция — Босния и Герцеговина

Венгрия — Греция

Швеция — Венгрия

Греция — Босния и Герцеговина

Швеция — Греция

Венгрия — Босния и Герцеговина

Ссылки 
 Официальный сайт 

Теннис
Теннис
Европа/Африка